Шахра́й — фамилия. Известные носители:
 Шахрай, Александр Осипович (1898—1949) — советский партийный и государственный деятель, ответственный секретарь Киргизского обкома ВКП(б).
 
 Шахрай, Владимир Матвеевич (1898—1978) — певец (баритон) и режиссёр.
 Шахрай, Пётр Касьянович (1902 — ?) — советский деятель, начальник Южно-Донецкой, Львовской, Северо-Донецкой железных дорог.
 Шахрай, Серафима Васильевна (1905—1981) — русский советский художник, живописец, график.